Сергей Кучеров:
 Кучеров, Сергей Вячеславович (род. 1980) — российский трековый велогонщик.
 Кучеров, Сергей Иванович (в монашестве Филарет; род. 1972) — епископ Украинской православной церкви, епископ Львовский и Галицкий.